In 2022 werd het 92ste Campeonato Alagoano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Alagoas. De competitie werd georganiseerd door de FAF en werd gespeeld van 20 januari tot 2 april. CRB werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Copa do Brasil

Wedstrijd voor de derde plaats
De winnaar speelt tegen de winnaar van de Copa Alagoas 2022 voor een plaats in de Copa do Brasil 2023.

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Alagoano
Braziliaans competitievoetbal 2022